Гладкий Олександр Анатолійович — український військовий діяч, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гладкий Олександр Васильович — український військовий діяч, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гладкий Олександр Володимирович — український поет.
 Гладкий Олександр Миколайович — український футболіст, нападник.
  (1909—?) — білоруський лікар-гістолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок